Fülscher ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Kluge-Fülscher (1929–1998), Schweizer Malerin und Graphikerin
 Elisabeth Fülscher, Schweizer Köchin und Kochbuchautorin, siehe Fülscher-Kochbuch
 Johann Fülscher (1831–1915), deutscher Wasserbauingenieur
 Susanne Fülscher (1961), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin.